Karl Dewolf (né le  à Lille) est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Carrière

Trophées et honneurs personnels

Ligue Magnus 
1992-1993 : remporte le trophée Jean-Pierre-Graff.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1989-1990 || Corsaires de Dunkerque || Division 1
|| 26 || 2 || 3 || 5 || 68 || || || || || 
|-
| 1990-1991 || Corsaires de Dunkerque || Division 1
|| 22 || 2 || 1 || 3 || 26 || 6 || 0 || 2 || 2 || 8 
|-
| 1991-1992 || Corsaires de Dunkerque || Division 1
|| 20 || 9 || 7 || 16 || 32 || || || || || 
|-
| 1992-1993 || Diables rouges de Valenciennes || Division 1
|| 24 || 6 || 6 || 12 || 34 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || Flammes bleues de Reims || Ligue Magnus
|| 17 || 6 || 9 || 15 || 22 || 5 || 1 || 6 || 7 || 14 
|-
| 1994-1995 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus
|| 26 || 2 || 11 || 13 || 34 || 7 || 2 || 2 || 4 || 8 
|-
| 1995-1996 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus
|| 21 || 6 || 11 || 17 || 18 || 12 || 1 || 4 || 5 || 24 
|-
| 1996-1997 || Gothiques d'Amiens ||Ligue Magnus
|| 30 || 3 || 11 || 14 || 10 || 9 || 2 || 1 || 3 || 4 
|-
| 1997-1998 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus
|| 43 || 9 || 10 || 19 || 66 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus
|| 45 || 6 || 8 || 14 || 32 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus
|| 39 || 4 || 10 || 14 || 25 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus
|| - || 3 || 10 || 13 || - || || || || || 
|-
| 2001-2002 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus
|| - || 6 || 9 || 15 || - || || || || || 
|-
| 2002-2003 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus
|| 31 || 6 || 13 || 19 || 28 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Corsaires de Dunkerque  || Ligue Magnus
|| 26 || 17 || 12 || 29 || 46 || || || || || 
|-
| 2004-2005 || Corsaires de Dunkerque  || Ligue Magnus
|| 26 || 10 || 12 || 22 || 48 || 4 || 1 || 2 || 3 || 4 
|-
| 2005-2006 || Corsaires de Dunkerque || Division 1
|| 27 || 15 || 25 || 40 || 88 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || Corsaires de Dunkerque || Division 1
|| 28 || 20 || 15 || 35 || 58 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || Corsaires de Dunkerque || Division 2
|| 18 || 19 || 15 || 34 || 40 || 6 || 8 || 4 || 12 || 34 
|-
| 2008-2009 || Corsaires de Dunkerque || Division 2
|| 18 || 14 || 19 || 33 || 38 || 4 || 0 || 3 || 3 || 16 
|-
| 2009-2010 || Corsaires de Dunkerque || Division 2
|| 18 || 7 || 13 || 20 || 48 || 2 || 1 || 1 || 3 || 2 
|-
| 2011-2012 || Bélougas de Toulouse || Division 1
|| 23 || 4 || 12 || 16 || 50 || || || || || 
|-

Références 

Naissance en février 1972
Naissance à Lille
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du Hockey sur glace Dunkerque
Joueur du Toulouse Blagnac Hockey Club
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Entraîneur français de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Gagnant du trophée Jean-Pierre-Graff